Задо́рнов — русская фамилия. Известные носители:
 
 Задорнов, Николай Павлович (1909—1992) — советский писатель и сценарист.

 Задорнова, Велта Яновна (род. 1948) — советский и российский филолог.

Другое
 (5043) Задорнов — астероид главного пояса.

См. также